Ла Хоја дел Мар има више значења:

 Ла Хоја дел Мар (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Хоја дел Мар, Емпакадора (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику